Grünsee är en sjö i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Grünsee ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Grünsee.

Trakten runt Grünsee består i huvudsak av gräsmarker. Runt Grünsee är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Steiermark